Der Dreiband Grand Prix 2002/3 war das 81. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 18. bis zum 21. September 2002 im ägyptischen Hurghada statt.

Das CEB/BWA-Turnier wurde als „BWA/CEB EUROPACUP 2002“ ausgetragen.

Geschichte 
Marco Zanetti gewann in Hurghada seinen vierten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Torbjörn Blomdahl mit 3:2 Sätzen. Platz drei belegten gemeinsam Frédéric Caudron und der Gelsenkirchener Stefan Galla.

Turniermodus 
Das Hauptturnier wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Hauptturnier

1/16 Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2002/3
Karambolageveranstaltung 2002
Billardturnier in Hurghada